Загайново — село в Тальменском районе Алтайского края. Входит в состав Анисимовского сельсовета.

История 
В 1928 году состояло из 402 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Загайновского сельсовета Тальменского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 86 %.

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района